Алексе́й Петро́вич Андре́ев (род. 17 февраля 1958 года, село Архангеловка Оренбургского района Оренбургской области) — российский государственный деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва (1995—2000). Исполняющий обязанности ректора Пермского аграрно-технологического университета (с 2018).

Биография 
Родился в небогатой крестьянской семье. В 1983 году окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы по специальностям «историк, преподаватель истории» и «переводчик с французского языка» (научный руководитель — профессор В. Г. Джангирян).

В 1983—1987 годах обучался в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию «Критика буржуазной историографии сотрудничества СССР с освободившимися странами Африки».

По окончании учёбы работал преподавателем и на административных должностях: преподаватель; доцент; зав. кафедрой политологии Кубанского государственного университета в городе Краснодаре; декан факультета политологии и права Института управления при КубГУ (1987—1995); депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ (фракция НДР); зам. председателя Комитета по международным делам, Член Счетной комиссии ГД (1995—2000); главный эксперт, представитель Сберегательного банка России в Государственной Думе и Совете Федерации (2000—2007); советник Председателя Правления АКБ «Московский залоговый банк» (с 2008 г.).

В 2003 выдвигался на выборах в Госдуму от ПВР-РПЖ по Апшеронскому округу. На выборах в Госдуму 2007 года выдвигался от партии Гражданская сила.

В апреле 2009 года был назначен Главным федеральным инспектором по Пермскому краю.

Оставив в 2012 году должность инспектора, устроился на работу помощником депутата Государственной думы Российской Федерации VI созыва Марселя Галимарданова.

В разное время работал в общественных организациях: член Президиума Высшего Совета Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом — Россия»; зам. председателя фракции «Наш дом — Россия» в Государственной Думе; член ЦИК Общероссийской Политической общественной организации — Партии «Единство»; председатель Исполкома Всероссийской политической партии «Гражданская сила», советник Главы Администрации Краснодарского края;

Автор около 80 научных, учебных и публицистических произведений.

Женат. Имеет пять детей — три дочери и два сына.

С 2021 года избран депутатом Законодательного собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу № 7 (часть Орджоникидзевского района Перми), член фракции «Единая Россия».

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Награды 
 Медаль «В память 850-летия Москвы».

Примечания

Ссылки 
 
 Выпускник РУДН Андреев Алексей Петрович
 Андреев Алексей Петрович
 Андреев Алексей Петрович
 Биографическая справка «Business Class»
 Андреев А. П. на сайте ЗС Пермского края

Википедия:Биографии современников
Выпускники Российского университета дружбы народов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Законодательного собрания Пермского края
Ректоры вузов Пермского края
Преподаватели Кубанского университета
Преподаватели ПермГСХА
Члены «Гражданской силы»
Члены партии «Единство»
Члены партии «Наш дом — Россия»